Canevet ou Canévet est un patronyme français, porté notamment par :

 Corentin Canevet (né en 1939), enseignant-chercheur français, spécialiste de l'agriculture bretonne ;
 Michel Canévet (né en 1960), homme politique français.